Jean-Baptiste Colbert (1619 – 1683), ministre de finances de 1665 a 1683 en el regnat de Lluís XIV
 Edwin Harris Colbert (1905 – 2001), paleontòleg estatunidenc
 Claudette Colbert (Saint-Mandé, París, 1903 - Cobblers Cove, Barbados, 1996), actriu estatunidenca
 Cornelius Colbert (1888 – 1916), rebel irlandès
 Stephen Colbert (n. 1964), actor, presentador de televisió, escriptor i còmic estatunidenc.
 Comtat de Colbert, comtat d'Alabama (Estats Units)
 Colbert (Oklahoma), ciutat fundada per la nació chickasaw